Il doppio maschile del torneo di tennis Internazionali d'Italia 1977, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Brian Gottfried e Raúl Ramírez che hanno battuto in finale Fred McNair e Sherwood Stewart 6-7, 7-6, 7-5.

Teste di serie 

 Brian Gottfried /  Raúl Ramírez (Campioni)

 Fred McNair /  Sherwood Stewart (finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Internazionali d'Italia 1977